Tod Browning, le jeu des illusions est un film documentaire français réalisé par Alain Mazars, sorti en 2016 sur Ciné+.

Synopsis 
Le cinéaste américain Tod Browning est surtout connu pour avoir réalisé deux films : Freaks et Dracula.  A travers l’évocation de ses longs métrages antérieurs, chefs-d’œuvre du cinéma muet qu’on croyait perdus, ce documentaire propose de redécouvrir ce réalisateur jouant sur les faux-semblants et les illusions.

Fiche technique 
 Titre : Tod Browning, le jeu des illusions
 Scénario et réalisation : Alain Mazars
 Photographie : Alain Mazars
 Production : Movie Da (Jean-fabrice Barnault)
 Diffusion : Ciné+Classic
 Musique : Jessica Mazars
 Image : Henry Notturno  et Alain Mazars
 Montage : David Pujol et Alain Mazars
 Mixage son : Alexandre Lorin
 Genre : documentaire
 Pays d’origine : France
 Durée : 60 minutes
 Diffusion : Ciné+

Distinctions 
 2016 : Sélection du Festival Lumière de Lyon
 2018 : Programmé par la Cinémathèque Française lors du cycle Tob Browning (14 février - 4 mars 2018)

Voir aussi

Bibliographie 
 Nicolas Didier, Télérama, n°3509, 15 au , P84

Liens externes 
 
 Tod Browning, le jeu des illusions sur le site consacré à Alain Mazars

Film français sorti en 2016
Film documentaire français
Film documentaire sur un réalisateur
Tod Browning